Вотроса — топоним в России:
 Вотроса — деревня в Пестовском районе Новгородской области;
 Вотроса — река, приток реки Кирва, впадающей в Мологу.